Тереза Салгейру (, при рождении Мария Тереза де Альмейда Салгейру, ; род. 8 января 1969, Амадора, Большой Лиссабон) — португальская исполнительница, вокалистка группы Madredeus (1987-2007), после ухода из которой начала сольную карьеру. Также известна своими ролями в фильмах Вима Вендерса, в частности, ролью в фильме «Лиссабонская история».

Биография 
Тереза Салгейру с семнадцати лет выступала в группе Madredeus, вместе с которой она провела более тысячи концертов. Всего в мире продано более пяти миллионов копий альбомов коллектива с вокалом Терезы Салгейру.

В 2007 году покинула группу и занялась сольной карьерой. Первый сольный альбом «Obrigado» был выпущен в 2005 году, когда вокалистка ещё не покинула ряды коллектива, совместно с рядом известных музыкантов и исполнителей: Хосе Каррерасом, Каэтану Велозу и другими.

В 2007 году участвовала в качестве ведущей солистки на альбоме польского композитора Збигнева Прайснера «Silence Night and Dreams».

Через год Тереза Салгейру выпустила альбом «Matriz», в котором попыталась совместить различные музыкальные направления португальских регионов. С ним она выступила в странах Европы и Африки.

Альбом 2011 года «O Mistério» Тереза Салгейру записала после пребывания в монастыре Аррабида на территории одноименного португальского природного парка.

Сольная дискография 
2006 Obrigado (Thank You)
2007 Você e Eu (You and Me)
2007 La Serena 
2007 Silence, Night and Dreams
2009 Matriz (Matrix)
2012 O Mistério (The Mistery)

Примечания

Ссылки 
 Збигнев Прайснер и Тереза Салгейру
 Тереза Салгейру исполняет фаду

Фаду
Исполнители фаду
Музыканты Португалии
Певцы и певицы Португалии